Нусбаум може бити:

 Нусбаум (Ајфел), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нусбаум (Бад-Кројцнах), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.